Скимитар, также симитар и сцимитар ( , , , ) — обобщённый европейский термин для различных восточных сабель (ближневосточных, североафриканских, центральноазиатских), в значительной степени устаревший. Происходит, видимо, от персидского шамшир, в Европе термин «скимитар» известен как минимум с XV века. В основном применялся (и иногда применяется в наше время) к следующим типам клинкового оружия:
 Шамшир (Персия)
 Килидж (Турция и Египет)
 Нимча (Марокко)
 Пульвар (Афганистан)
 Тальвар (Индия)

также может использоваться по отношению к такому не имеющему европейского аналога виду оружия как:
 Шотель (Эфиопия)

В художественной литературе 
Скимитары являются излюбленным оружием тёмного эльфа Дриззта До’урдена, персонажа цикла романов Роберта Сальваторе «Тёмный эльф».

Скимитарами (scimitars) вооружены орки в легендариуме Толкина.

В романе А.Сапковского «Сезон гроз» (из цикла «Ведьмак») скимитаром вооружён орготролль Бэнг.

Примечания 

Клинковое оружие Ближнего Востока
Сабли